Johan van Aragón en Castilië (Sevilla, 28 juni 1478 - Salamanca, 4 oktober 1497) was een Spaanse prins.

Johan van Aragón was het tweede kind uit het huwelijk tussen de Reyes Católicos Ferdinand II van Aragón en Isabella I van Castilië. De katholieke koningen streefden naar een verbond met Portugal, om een coalitie tegenover het Franse koninkrijk te vormen. Johan was de kroonprins, en had als zodanig recht op het koninkrijk Aragón en Castilië. Ook droeg hij de titels prins van Asturië en Gerona, hertog van Montblanc (Spanje), graaf van Cervera en heer van Balaguer.

De kroonprins trouwde in april 1497 met aartshertogin Margaretha van Oostenrijk, (dochter van keizer Maximiliaan I en Maria van Bourgondië). Margaretha kreeg slechts één kind dat vlak na de geboorte stierf. Johan, die toen al overleden was, bleef aldus zonder erfgenaam.

Johan van Aragón leed aan tuberculose. Zes maanden na zijn huwelijk, stierf de prins in Salamanca, waar hij op bezoek was om het huwelijk van zijn zuster bij te wonen. Na zijn huwelijk werd zijn zuster Isabella benoemd tot prinses van Asturië en Gerona.

Door het overlijden van Johan kon zijn zuster Johanna de Waanzinnige aanspraak maken op de troon. Door het huwelijk van Johanna de Waanzinnige met Filips de Schone, zoon van Maximiliaan I, kwamen de Habsburgers aan de macht in Spanje.

Voorouders

Huis Trastámara
Persoon in de 15e eeuw